В 1926 г. в Вене прошли 2 шахматных турнира.

В международном турнире DSV, помимо австрийцев, участвовали представители Германии и Чехословакии. Гости и разделили победу: на 1—2 местах оказались К. Гильг и Г. Вагнер. Примерно в то же время был проведен матч сборных Австрии и Германии, почти все участники которого выступили и в турнире.

В том же году по инициативе О. Требича (сына Л. Требича) были возобновлены Требич-турниры. В 10-м Требич-турнире также участвовали 12 шахматистов (в том числе представитель Венгрии). Победу одержал Р. Шпильман. Партии этого турнира, за редким исключением, отсутствуют в базах. Партия Шпильмана против Р. Вале вошла в дебютные справочники.

Турнирные таблицы

Турнир DSV

Матч Австрия — Германия

Требич-турнир

См. также 
 Требич-турнир

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1926 год в шахматах